Damascène peut être :
 la Damascène, région de Damas, composée du bassin de Damas et du Kalamoun ;
 Jean Mansour, dit saint Jean Damascène ou Jean de Damas, théologien chrétien ;
 Damascène, habitant de Damas ;
 l’adjectif damascène, relatif à Damas ;
 Damascène, race de pigeon domestique.